Hoppenhaupt ist der Name einer Baumeister- und Bildhauerfamilie in der Zeit des Barock und Rokoko.

Michael Hoppenhaupt (1657–1710), dänischer Bildhauer
Johann Michael Hoppenhaupt (1685–1751), deutscher Bildhauer und Baumeister
Johann Michael Hoppenhaupt der Ältere (1709–nach 1755), deutscher Zierratenbildhauer und Dekorateur
Johann Christian Hoppenhaupt der Jüngere  (1719–zwischen 1778 und 1786), deutscher Zierratenbildhauer und Dekorateur
Moritz Ehrenreich Hoppenhaupt (1723–1756), deutscher Baumeister